El Ministerio de Industria y Energía de España fue un departamento ministerial con competencias en industria y energía desde 1977 hasta 1991.

Titulares 

 (1977-1978): Alberto Oliart Saussol
 (1978-1979): Agustín Rodríguez Sahagún
 (1979-1980): Carlos Bustelo y García del Real
 (1980-1982): Ignacio Bayón Mariné
 (1982-1985): Carlos Solchaga Catalán
 (1985-1986): Joan Majó Cruzate
 (1986-1988): Luis Carlos Croissier Batista
 (1988-1991): José Claudio Aranzadi Martínez

Véase también 

Ministerios de Industria de España
Ministerios de Energía de España